Bone Point steht für:

 Bone Point (Antarktika)
 Bone Point (Kanada)
 Bone Point (North Dakota)
 Bone Point (Oregon)